Nikel ist

 Nikel, Ort im Föderationskreis Nordwestrussland
 Nikël (Albanien), Ort im Qark Durrës, Albanien

Nikel ist der Familienname folgender Personen:
 Hannes Nikel (eigentlich Johannes Maria Bernhard Nikel; 1931–2001), deutscher Filmeditor
 Hans A. Nikel (eigentlich Johannes Nikel; 1930–2018), deutscher Verleger, Herausgeber und Künstler
 Helmut Nikel (* 1966), österreichischer Politiker (BZÖ)
 Hugo Ludwig Nikel (1867–1927), österreichischer Flugtechniker und Journalist 

 Lea Nikel (1918–2005), israelische Künstlerin
 Rolf Nikel, deutscher Diplomat
 Thomas Nikel (* 1946), deutscher Filmregisseur und Filmeditor
 Volker Nikel (* 1959), deutscher Maler, Bildhauer und Performance-Künstler

Siehe auch:
 Nikl
 Nickel (Begriffsklärung)
 Nickl
 Nigl
 Niggl